Фёдор Мильгаузен:
 Мильгаузен, Фёдор Богданович (1820—1878) — российский правовед.
 Мильгаузен, Фёдор Карлович (1775—1853) — российский врач.